Le tournoi de tennis de Palm Springs est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977, classée en catégorie Masters, se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Virginia Wade.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Springs
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Palm Springs
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en Californie en 1977
Sport en novembre 1977